

Lokalizacje 
 niemiecka nazwa miasta Puck
 Landkreis Putzig – powiat pucki w Prusach Zachodnich, w rejencji gdańskiej istniejący w latach 1887–1920, ze stolicą w Pucku

Osoby 
 Paul Putzig – niemiecki polityk